Hyalymenus är ett släkte av insekter. Hyalymenus ingår i familjen krumhornskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Krumhornskinnbaggar
Hyalymenus